Domain ( von  über  „Herrschaft“, „Herrschaftsbereich“) steht für:
 The Domain (Sydney), Park in Sydney

Informationstechnologie:
 Domain, Berechtigungslevel für Prozesse beim Multitasking, siehe Ring (CPU)
 Domain, Verwaltungsbereich in einer  Netzwerkarchitektur, siehe Systems Network Architecture
 Domain (Internet), zusammenhängender Teilbereich des hierarchischen Domain Name System (DNS)
 Domain Controller, Struktur zur Verwaltung lokaler Netze, vorwiegend in Windows-Netzwerken

Siehe auch:
 Domäne (Begriffsklärung)